Olimpiada Innowacji Technicznych – nieistniejąca olimpiada szkolna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana w latach 2008-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, stowarzyszenia naukowe i naukowo – techniczne, wspólnie z wybranymi placówkami edukacyjnymi, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. 

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawowała Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano ostatnią, VI edycję olimpiady. Na jej miejsce ustanowiono Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Geneza olimpiady 
Olimpiada Innowacji Technicznych stanowiła w zmienionej, unowocześnionej formie, bezpośrednią kontynuację Olimpiady – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.
Zmiana formuły i regulaminu olimpiady była reakcją na uwarunkowania prawne i finansowe, powstałe wskutek przemian społeczno – politycznych oraz gospodarczych w Polsce oraz na zmiany w szkolnictwie średnim, w tym zwiększającą się możliwość uczestniczenia laureatów polskich olimpiad w konkursach międzynarodowych.

Zasady i cel olimpiady 
Głównym celem Olimpiady Innowacji Technicznych było zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac o charakterze badawczym  bądź konstrukcyjnym w dziedzinie nauk technicznych, w zakresie, wykraczającym poza obowiązkowy program kształcenia.

Prace o charakterze wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego mogły być przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, celem ochrony.

Autorami prac mogli być indywidualni uczniowie lub maksymalnie 3-osobowe zespoły, pod opieką opiekuna merytorycznego.

Przy ocenie prac konkursowych brane były pod uwagę zwłaszcza:

 twórczy charakter rozwiązania, nowość, oryginalność, pomysłowość i stopień samodzielności autora/-ów
 wartości użytkowe przeprowadzonych badań lub zaprojektowanych rozwiązań
 stopień nowości zastosowanych technik badawczych, bądź technik wytwarzania

Kategorie tematyczne 
W ramach Olimpiady Innowacji technicznych rozgrywane były cztery konkursy tematyczne:

„E” – Pomysł ekologiczny 
Dla opracowań o charakterze badawczym, poświęconych ochronie środowiska naturalnego.

„P” – Pomoc dydaktyczna 
Dla modeli fizycznych lub cyfrowych, prototypów maszyn lub ich podzespołów; schematów procesów technicznych 
lub technologicznych; filmów naukowych o charakterze dydaktycznym.

„R” – Pomysł techniczny 
Dla prac, projektujących zmiany aktualnie istniejących rozwiązań w urządzeniach technicznych lub sposobach wytwarzania.

„U” – Usprawnienie softwarowo - techniczne 
Dla rozwiązań z zakresu oprogramowania urządzeń do praktycznego zastosowania w szkolnictwie lub przedsięwzięciach biznesowych.

Etapy olimpiady 
Na Olimpiadę Innowacji Technicznych składały się 3 etapy:

I Etap - Eliminacje szkolne 
Organizowane w placówkach edukacyjnych dla uczniów w wieku do 21 lat, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących lub profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących, uzupełniających techników 
oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

II Etap - Eliminacje okręgowe 
Prace, wyłonione przez szkolne sądy konkursowe oraz autorstwa uczniów szkół, w których nie przeprowadzono eliminacji, 
były kierowane do oceny do lokalnych organizatorów eliminacji, tj. członków Polskiego Związku Stowarzyszeń Racjonalizatorów 
i Wynalazców lub innych upoważnionych przedstawicieli.

III Etap - Eliminacje ogólnopolskie 
Wyłonione w etapie II prace były poddawane ocenie przez Centralny Sąd Konkursowy.

Prace były nagradzane miejscem na podium lub wyróżnieniem, a uczestnicy III etapu otrzymywali tytuł
Finalisty Olimpiady lub Laureata Olimpiady 
oraz tytuł Młodego Innowatora.

Podsumowanie  eliminacji ogólnopolskich odbywało się co roku, na uroczystym finale w  Warszawskim Domu Technika.

Przywileje dla finalistów i laureatów olimpiady 
Uczestnicy etapu ogólnopolskiego zyskiwali przywileje i udogodnienia w procesie edukacyjnym, jak np. ułatwiony dostęp na wiele kierunków technicznych w uczelniach wyższych, zwolnienie z pisemnej części egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.

Zobacz też 
 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Innowacji Technicznych
Społeczność techniczna